

События 
 15 мая — В Московском Кремле заложен Благовещенский собор.
 6 июля — Португальский капитан Диого Кан открыл реку Конго.
 Португальцы проникли в западноафриканское государство Бенин и основали факторию в устье Нигера для торговли с ним.
 29 августа — избрание римским папой Джанбаттисты Чибо (тронное имя Иннокентий VIII).
 5 декабря — римский папа Иннокентий VIII буллой «Summis desiderantes affectibus» даёт право преследовать еретиков и ведьм в Германии под руководством инквизиторов Генриха Крамера и Якоба Шпренгера. Начало «охоты на ведьм».
 1484—1485 — Крестьянское восстание в Каталонии под руководством .
 Первые отряды кирасиров созданы в Австрии.
 Был основан Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь, который по праву считается жемчужиной Севера России.
 Захват турками Килии и Белгорода (Аккермана).
 1484—1510 — царь Имеретии Александр II.
 1484 - Турки (при поддержке татар) осадили Молдову с суши и с моря.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1484 году
 1 января — Ульрих Цвингли, швейцарский реформатор и гуманист.
 Жюль Сезар (Юлий Цезарь) Скалигеp, (Bordone della Scala), врач и филолог.
 Бартоломе де лас Касас,  испанский священник-доминиканец, защитник индейцев.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1484 году
 12 августа — Римский папа Сикст IV.
 15 августа — Луиджи Пульчи, итальянский поэт, автор поэмы «Большой Морганте».
 Христиан Розенкрейц — основатель ордена розенкрейцеров

См. также